Габор Папп:
 Папп, Габор (род. 1987) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2011).
 Папп, Габор — венгерский дзюдоист-паралимпиец.